Timeo Danaos et dona ferentes () — латинская крылатая фраза, впервые встречающаяся в поэме Вергилия «Энеида». Употребляется в случае, когда некий подарок или благодеяние представляют потенциальную опасность для принимающего эту мнимую помощь.

Источник 
«Энеида», II, 45 — 49. Троянский жрец Лаокоон произносит при виде деревянного коня (перевод Валерия Брюсова и Сергея Соловьёва):

Aut hoc inclusi ligno occultantur Achivi,
aut haec in nostros fabricata est machina muros,
inspectura domos venturaque desuper urbi,
aut aliquis latet error; equo ne credite, Teucri.
quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes.
 Иль заключенные в сем скрываются древе Ахивы,
 Иль создана на погибель стен наших эта громада,
 Чтоб наблюдать за домами и сверху рухнуть на город,
 Иль здесь иной скрыт обман: коню, о Тевкры, не верьте.
 Что тут ни есть, боюсь Данаев я и дары подносящих!

Варианты 
 Боюсь данайцев, дары приносящих

Часто употребляются производные от этой фразы на русском языке:
 Бойтесь данайцев
 Дары данайцев

Примечания

Литература 
 Николай Тихонович Бабичев, Яков Маркович Боровский, «Словарь латинских крылатых слов», Москва, издательство «Русский язык», 1982.

Латинские фразы и выражения
Троянская война
Энеида